Christian Røste Solberg (ur. 26 września 1999) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu IL Jardar. Medalista mistrzostw kraju.

W grudniu 2014 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 60. miejsce w Notodden. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w marcu 2018, zajmując 15. lokatę w Falun. W grudniu 2018 w Lillehammer zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 51. miejsce. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w styczniu 2019 w Planicy, zajmując 30. lokatę. We wrześniu 2022 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 26. miejsce w zawodach w Hinzenbach.

Zdobył srebrne medale mistrzostw Norwegii w konkursach drużynowych zimą 2019 i latem 2021.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999